Ярославская неделя — ярославская областная еженедельная газета, учрежденная в 1972 году. В настоящий момент издается ООО «Издательство „Ярославская неделя“».
Тематика газеты — информирование о событиях в городе Ярославле и в Ярославской области, новости культурной и спортивной жизни. Концепция газеты — издание для всей семьи, сбалансированное сочетание информационно-аналитической и познавательно-развлекательной информации. «Ярославская неделя» имеет своё лицо и отличается фирменным стилем. Первый редактор газеты «Ярославская неделя» — Мясоедов Владимир Иванович.
Из рекламного приложения к газете «Северный край», каким была «Ярославская неделя»,Мясоедов смог сделать совершенно новый формат независимого общественно-политического СМИ.К отделу рекламы, который занимался сбором объявлений, он прибавил журналистский коллектив-Бухановкий, Бухарев Б.Я, Соцкова В. Е., Половков Д., Пуньков Т. А.. Киселева И., Горобченко-Чавес Т. К. и др. Выходил межрегиональное приложение «Центр России». В кризисный период газета была продана местному олигарху Мухину и после этого, претерпев ряд корректив, стала выходить в «желтом» формате.

В 2006 году яркий красно-синий «таблоидный» логотип был изменён на более сдержанный бело-голубой и в самом оформлении, как и в содержании стало больше признаков деловой прессы.

Газета выходит в печатном и электронном виде. Объём печатной версии — 28 полос формата АЗ. Газета выходит раз в неделю по средам. Электронная версия газеты появилась в 2007 году на сайте www.yarweek.ru.

Генеральный директор ООО «Издательство „Ярославская неделя“» — Иван Воронин. Главный редактор газеты «Ярославская неделя» — Вячеслав Ковальков.

Проекты газеты «Ярославская неделя» 
В рамках издания реализует ряд проектов публицистического характера, которые выделяют её из общего ряда информационно-аналитических изданий.
 «Кукрыникс» — это серия карикатур современного российского художника Василия Якупова, карикатуры посвящены общественно-политической жизни города. Среди них можно выделить серию «Жизнь замечательных людей» посвященная ярославским олигархам, политикам.
 «Мой район» — проект иллюстрирует материалы, касающиеся особенностей жизни городских и сельских районов. Ведущий рубрики Николай Кокорнов, публицист и аналитик.
 «Фотопробы» — жизнь города в фотографии (город прошлого века и современный, фото из других городов иллюстрируют как изменяется Ярославль с течением времени и к чему он движется). Рубрику ведет Екатерина Масленникова.
 «Правый берег» — литературное приложение к газете. Выходит раз в месяц. Две полосы посвященные исключительно местной литературе: это стихи, малая проза, отрывки романов ярославских писателей и поэтов, критические мнения, отзывы и рецензии.
 «Борбидон» — детская страничка с ребусами и загадками.
 «Неделя с английским» — полоса на английском языке.

Примечания 

Газеты Ярославской области
Печатные издания Ярославля
Газеты на русском языке
Еженедельные газеты
Газеты СССР
Газеты по алфавиту